Algete steht für

 Algete (Madrid), eine Kleinstadt im Nordosten der Autonomen Region Madrid
 Algete (Gattung), eine Heuschreckengattung